Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Roster

Collegamenti esterni 

2015
Partizan Belgrado